Свобода може да се отнася за:

 Свобода, способността да се действа съзнателно, по здравомислещ начин и при самоконтрол в дадена градивна посока

 Географски обекти
 Свобода (връх) в Родопите
 Свобода (област Бургас), село в Област Бургас
 Свобода (област Добрич), село в Област Добрич
 Свобода (област Кърджали), село в Област Кърджали
 Свобода (област Пазарджик), село в Област Пазарджик
 Свобода (област Стара Загора), село в Област Стара Загора
 Свобода (квартал), квартал на София
 Свобода (остров), остров в река Марица

 Други значения
 Ханес Свобода (р. 1946), австрийски политик
 Свобода (1869 – 1872), български вестник, издаван в Букурещ (1869 - 1872 г.), редактор Любен Каравелов
 Свобода (1886 – 1920), български вестник (1886 - 1899 г. и 1918 - 1920 г.), орган на Народнолибералната партия
 Свобода (1914 – 1917), вестник на българската емиграция в САЩ